Globen bezeichnet

 eine Stockholmer Veranstaltungshalle, siehe Ericsson Globe
 ein altes Stückmaß, siehe Globen (Einheit)
 die Mehrzahl von Globus

Globen ist der Familienname folgender Personen:
 Niklas von Globen († 1639), böhmischer Adeliger, Hauptmann und Rittergutsbesitzer

Siehe auch:
 Kloben